Открытое акционерное общество "Целлюлозный завод «Питкяра́нта» — целлюлозный завод в Республике Карелия, производитель конденсаторной, электроизоляционной и фиброцементной целлюлозы.

Общие сведения 
Предприятие находится в городе Питкяранта на острове Пусунсаари Ладожского озера, отделённом от материка (города) самой узкой и мелкой частью Питкярантского залива. Является градообразующим.

История 
Завод был основан в 1921 год финским акционерным обществом «Disen Wood». За первый год работы предприятие выпустило 5508 тонн товарной продукции. В 1929 году было завершено строительство трёхэтажного здания управления с часовней.

До постройки железной дороги готовая продукция уходила водным путём по Ладоге через Неву, а зимой — лошадями до Сортавалы и Лахденпохьи.

В годы Советско-финской войны (1941—1944) завод был полностью разрушен. В дальнейшем завод был реконструирован и оснащён самым современным для того времени оборудованием.

В 1948 году на предприятии была отработана технология варки конденсатной целлюлозы, в 1962 году — сульфатной полубелёной целлюлозы, в 1970 году — целлюлозы для электрокартона. В 1987 году было завершено строительство очистных сооружений. В 1993 году на предприятии был освоен выпуск целлюлозы для тароупаковочных видов картона и бумаги. Годовая производительность достигала 99200 тонн товарной целлюлозы. Продукция реализовывалась на внутреннем рынке и на экспорт. Долгое время время - с 1995 по 2003 гг. предприятием руководил заслуженный работник лесной промышленности, кавалер орденов Селюжицкий Михаил Иванович.

В сентябре 2012 завод объявил о банкротстве. В апреле 2013 года введена процедура конкурсного производства.

С 2015 года предприятие находится под управлением ООО «РК-Гранд».

В настоящее время предприятие совершенствует производство с учетом современных требований к ведению технологического процесса и качеству целлюлозы

Продукция 
 В настоящее время завод выпускает пять марок хвойной сульфатной небеленой целлюлозы, которая имеет широкое применение в разных отраслях промышленности
 Масло талловое сырое — используется для получения талловой канифоли, жирных талловых кислот, дистиллированного таллового масла, имеет широкое применение в лакокрасочной промышленности.
 Скипидар хвойный сульфатный очищенный — предназначен для применения в качестве сырья в органическом синтезе, лакокрасочной и парфюмерной промышленности, медицине.

Руководители завода 
 Кондратьев Н.А. ( с мая по декабрь 1940)
Лобаницкий А. П. (1950—1957)
 Спасский А. Н. (1957—1960, 1963—1981)
 Хурумов С. Д. (1960—1963)
 Иванов Г. А. (1981—1994)
Филимонов Н.Г. (1994-1995)
 Селюжицкий М. И. (1995—1999, 2003-2005)
Пономарёв Ю.И. (1999 - 2001)
 Хомяков С.А. (2003-2006)
 Вислогузов С.В.(2006)
 Чернопятенко А.Н. (2006-2007)
 Кустиков Д. В. (2007—2009)
 Сорваль З. А. (2009—2011)
 Сыренцов А. Е. (2011—2012)
 Антонов С. Н. (2012—2014)
 Морозов А. Е. (2014—2015)
 Степанов Л. А. (2015)
 Омельченко М. А. (2015—2017)
 Малышев К. С. (2017 и по настоящее время)

Потребляемое сырьё 
Древесина в виде круглого соснового леса, древесная (сосновая) щепа.

Примечания

Литература 
 Фокин В. А. Заря над Ладогой: [Целлюлозный завод «Питкяранта»]. — Петрозаводск: Карел. кн. изд-во, 1966. — 100 с.: ил.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — С. 235—236 — 384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 Поздравление с 80-летием предприятия Главы РК С. Л. Катанандова 
 Целлюлозный завод работает в штатном режиме (2013) 
Целлюлозно-бумажные компании России
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности СССР
Предприятия Карелии
Питкяранта